Василий Альтфатер: Альтфатер, Василий Егорович (1842—1909) — российский техник-артиллерист, генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 Альтфатер, Василий Михайлович (1883—1919) — контр-адмирал Русского Императорского флота, первый командующий РККФ РСФСР.